Steiger:
 Clóvis Steiger de Assis Moura
 Eduard von Steiger
 Rod Steiger

 Apterostigma steigeri
 Dorymyrmex steigeri